2 войны — другий альбом гурту Слот. В альбомі співає Ульяна «IF» Єліна.

Список композицій

Посилання 
 Огляд альбому на сайті km.ru
 Альбом на сайті гурту на realmusic.ru 
 Постер альбому Слот «2 Войны»

Музичні альбоми 2006
Альбоми альтернативного металу